Яблуні́вка —  село в Україні, в Малинському районі Житомирської області. Населення становить 77 осіб.

Примітки

Посилання 
 
 Погода в селі Яблунівка
  

Села Житомирської області